Tiller (Noorwegen), voormalige gemeente in Sør-Trøndelag, Noorwegen
Tiller (Oregon), een plaats in Oregon, USA

achternaam
Nadja Tiller, Oostenrijks actrice
Bryson Tiller, Amerikaans songwriter
Rasmus Tiller, Noors wielrenner
Henry Tiller, Noors bokser (1914–1999)